Das Herrendoppel der US Open 1991 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger waren Pieter Aldrich und Danie Visser. Als Gewinner gingen John Fitzgerald und Anders Järryd hervor.

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Herrendoppel der US Open auf ITFtennis.com

Herrendoppel
1991